Gynge kan syfta på:

 Gynge – en by Resmo socken i Mörbylånga kommun i Kalmar län ingår i en småort namnsatt till Resmo och Gynge
 OK Gynge – en idrottsklubb i nordöstra Skåne
 Richard Gynge (1987–), en svensk ishockeyspelare